Bommertz ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Bommertz (* 1904), luxemburgischer Fußballspieler
 Nicolas Bommertz (* 1902), luxemburgischer Fußballspieler